

Astronomia
 55319 Takanashi – asteroide della fascia principale

Persone
 Mitsuba Takanashi – fumettista giapponese
 Sara Takanashi – saltatrice con gli sci giapponese
 Yasuharu Takanashi – compositore giapponese